Актау:

Топоним

Казахстан 
 Актау — город, административный центр Мангистауской области. С 1964 по 1991 годы — Шевченко.
 Актау — международный аэропорт города Актау.
 Актау — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Актау — посёлок в составе города Темиртау Карагандинской области.
 Актау — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Актау — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Актау — вершина хребта Заилийский Алатау.
 Актау — горы в центральной части Мангыстауской области.
 Актау — горы в Илийской долине Алматинской области.
 Актау — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Актау — деревня в Баймакском районе Башкортостана.

Узбекистан 
 Актау — горный хребет в составе Нуратау (Навоийская и Самаркандская области Узбекистана)
 Актау — горная вершина в Узбекистане.

Другое 
 Актау (футбольный клуб)